Gabriel Hässi ist der Name folgender Personen:

* Gabriel Hässi (Landammann) († 1565), Schweizer Landammann
 Gabriel Hässi (Generalleutnant) (um 1648–1729), Schweizer Generalleutnant